Maran (district), een district in de Maleisische deelstaat Pahang
 Maran (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Maran